Polimela (filla de Filant).
 Polimela (filla d'Èol).
 Polimela (filla de Peleu).